Bintan steht für:

 Bintan, eine indonesische Insel
 Bintan, der Regierungsbezirk, zu dem die Insel gehört
 Bintan (Berg), der höchste Berg der Insel